Novellino – raccolta di novelle toscane
Novellino – tipo di biscotto
 Novellino – cognome italiano
Debora Novellino – calciatrice italiana, figlia di Giuseppe
Giuseppe Novellino – calciatore italiano, fratello di Walter
Walter Novellino – allenatore di calcio italiano

Pagine correlate 
 Il Novellino (disambigua)

Altri progetti